Vrbica puede referirse a:
 Vrbica (Semeljci), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Vrbica (Veliko Trojstvo), localidad de Croacia en el condado de Bjelovar-Bilogora.
 Vrbica (Bileća), localidad de Bosnia y Herzegovina en el municipio de Bileća.